Pseudopleospora är ett släkte av svampar. Pseudopleospora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudopleospora